Бо́ртников (Бо́ртникова) — русская фамилия. Известные носители:

Бортников 
 Бортников, Александр Васильевич (род. 1951) — директор ФСБ с 2008 года.
 Бортников, Геннадий Леонидович (1939—2007) — советский и российский актёр театра и кино.
 Бортников, Дмитрий Святославович (род. 1968) — русский и французский писатель.
 Бортников, Иван Николаевич (1912—1978) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Бортников, Пётр Трофимович (ум. 1791) — первый вологодский губернский архитектор.

Бортникова

См. также 
 Бортник
 Бортники
 Бортниково
 «Возвращение Василия Бортникова»